Malden kan syfta på:

Geografi

Kiribati 

 Malden Island, ö, Linjeöarna,

Nederländerna 

 Malden, Nederländerna, Gelderland, Gemeente Heumen,

Storbritannien 

 Maldon, ort, England, Essex,

USA 

 Malden, Missouri, Dunklin County, 
 Malden, Illinois, Bureau County, 
 Malden, Massachusetts, ort, Middlesex County, 
 Malden-on-Hudson, ort, New York, Ulster County, 
 Malden, Washington, Whitman County, 

Robotskapade Nederländernaförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar